Піскуваха — річка в Чернігівській обл.
 Піскуваха (озеро)
 Піскуваха (урочище)